Belval (Ardenas)
 Belval (Mancha)
 Belval (Vosges)
 Belval-Bois-des-Dames
 Belval-en-Argonne
 Belval-sous-Châtillon